Amoreira, mot portugais signifiant mûrier, peut désigner :
 Amoreira, paroisse civile de la municipalité d'Almeida, située dans le district de Guarda, au Portugal ;
 Amoreira, paroisse civile de la municipalité d'Óbidos, située dans le district de Leiria, au Portugal.